Хуан Хосе Кабраль (; 19 октября 1946 — 15 мая 1969) — аргентинский студент-медик, убитый полицейскими города Корриентес во время волнений против военного режима, получивших название «коррентинасо» и ставших прелюдией к восстаниям росариасо и кордобасо. Ныне его имя является символом социального активизма для широкого круга левых и демократических студенческих организаций.

Примечания

Ссылки 
 Asesinato de Juan José Cabral: A 37 años de la muerte del estudiante que desembocó en el Correntinazo. Corrientes Noticias, 15 de mayo de 2006

Активисты студенческого движения
Медики Аргентины
Убитые в Аргентине